Wachowiak ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Wachowiak (* 1989), deutscher Schauspieler
 Eugeniusz Wachowiak (* 1929), polnischer Lyriker und Übersetzer
 Jutta Wachowiak (* 1940), deutsche Schauspielerin
 Maria Wachowiak (1938–2019), polnische Schauspielerin